Хотареле () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Хотареле () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Хотареле.
 Хотареле () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Муеряска.